Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении 1978 года прошёл 1—3 марта в Москве на зимнем стадионе «Спартак». На протяжении 3 дней были разыграны 25 комплектов медалей.

Двукратной чемпионкой страны стала Татьяна Анисимова, выигравшая обе барьерные дистанции, 60 и 100 метров, с новыми всесоюзными достижениями (8,23 и 13,28 соответственно).

Две победы на соревнованиях также одержали Николай Колесников (60 и 100 метров) и Вячеслав Кулебякин (60 и 110 метров с барьерами). Результат Колесникова на дистанции 100 метров (10,45) и Кулебякина на 110 метров с барьерами (13,74) стали новыми рекордами страны.

Высшее мировое достижение в ходьбе на 10 000 метров установил Евгений Евсюков — 40.24,0.

Надежда Мариненко стала первой советской прыгуньей в высоту, взявшей 1,90 м на соревнованиях в помещении.

В беге на 2000 метров с препятствиями новый национальный рекорд установил Владимир Филонов (5.28,0), опередивший серебряного призёра Сергея Скрипку всего на 0,2 секунды.

19-летний Владимир Ященко стал серебряным призёром в прыжке в высоту с результатом 2,26 м, уступив Александру Григорьеву только по затраченным попыткам. А уже менее чем через две недели он выиграл чемпионат Европы в помещении с лучшим результатом в мировой истории — 2,35 м.

Чемпионат СССР по многоборьям в помещении проводился отдельно 2—4 марта 1978 года в Харькове.

Командное первенство

Медалисты

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по многоборьям 
Чемпионы страны в многоборьях определились 2—4 марта 1978 года в Харькове в новом легкоатлетическом манеже ХТЗ. Чемпионат впервые прошёл отдельного от основного первенства. Константин Ахапкин и Надежда Карякина установили новые всесоюзные рекорды, 5823 очка и 4398 очков соответственно.

Мужчины

Женщины 

* Для определения победителя в соревнованиях многоборцев использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы приведён в скобках.

См. также 
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1978
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении 1978

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Чемпионаты СССР по лёгкой атлетике
Март 1978 года
Спорт в России в 1978 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
Спортивные соревнования в Харькове
1978 год в Москве
Спорт на Украине в 1978 году
Чемпионаты СССР в 1978 году
1978 год в лёгкой атлетике
1970-е годы в Харьковской области